Шлейпнер, Себастьян (Sebastian Schleupner; ум. 1572) — бреславльский богослов.
 Шлейпнер, Христофор (Christoph Schleupner; 1566—1635) — евангелический богослов.

Примечания